A.S. Dragon est un groupe de rock français
AS Dragon, club tahitien de football.
AS Dragon, club guadeloupéen de football
AS Dragons, club de football de République démocratique du Congo
AS Dragons FC de l'Ouémé, club béninois de football